Laufkoetter bzw. Laufkötter ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Laufkötter (1857–1925), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Laufkoetter (1901–1993), deutscher Opernsänger (Tenor)